N-633 puede referirse a:

 N-633 (Avilés), carretera nacional situada en el Principado de Asturias que da acceso al Puerto de Avilés.
 N-633 (Bilbao), autovía situada en el País Vasco que da acceso al Aeropuerto de Bilbao.